Kangaroo Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kangaroo Island, ö, South Australia, 
 Kangaroo Island (Tasmanien), 
 Kangaroo Islet, Tasmanien, 
 Kangaroo Island (Queensland), ö, 

Robotskapade Australienförgreningar